Pardilla steht für:
 Pardilla (Burgos), spanische Gemeinde 

Pardilla ist der Name folgender Personen:
 Sergio Pardilla (* 1984), spanischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Padilla
 Padilha